

Architettura
Studios, monastero di Istanbul (Turchia)

Cinema e televisione
Studios, termine utilizzato in lingua inglese per indicare gli studi televisivi o gli studi cinematografici.